Копытовка — реки в России:

 Копытовка — малая река на северо-востоке Москвы, правый приток реки Яузы.
 Копытовка — река в Псковской области.